Herrlein es el nombre por el que se conoce tanto a...

 Javier Herrlein, músico argentino.
 Jürgen Herrlein, abogado e historiador académico alemán.